Angenvoorth ist der Familienname folgender Personen:

 Manuela Angenvoorth (* 1946), deutsche Marathonläuferin 
 Paul Angenvoorth (* 1945), deutscher Marathonläufer